City of Rocks steht für:

 City of Rocks National Reserve, Nationalreservat und State Park in Idaho, Vereinigte Staaten
 City of Rocks State Park, State Park in New Mexico, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Rock City